Сулейманов Абдул-Вагаб (1909—1995) — радянський кумицький поет.
 Сулейманов Ахмед Нурмухамедович (1923—1993) — повний кавалер Ордена Слави.
 Сулейманов Ахмет Мухаметвалійович (1939—2016) — учений-фольклорист, голова виконкому Всесвітнього курултаю башкирів.
 Сулейманов Багір Алекперович — учений-нафтовик, доктор технічних наук.
 Сулейманов Валіахмет Гімалович (1924—2011) — повний кавалер Ордена Слави.
 Сулейманов Гата Зулькафілович (1912—1989) — народний артист Башкирської РСР.
 Мурад Сулейманов ( 1996) — азербайджанський борець вільного стилю, срібний призер чемпіонату Європи.
 Назім Сулейманов (* 1965) — радянський і азербайджанський футболіст, нападник і футбольний тренер. Виступав за збірну Азербайджану, був капітаном команди. Чемпіон Росії 1995 року.
 Сулейманов Санан Амрах-огли (* 1996) — азербайджанський борець греко-римського стилю, срібний призер чемпіонату світу, чемпіон та бронзовий призер чемпіонатів Європи.
 Таулянт Сулейманов — македонський футболіст албанського походження, півзахисник клубу «Янг Бойз» та національної збірної Македонії.
 Сулейманов Тімур Іграмутдинович (* 2000) — російський футболіст, нападник клубу «Парі Нижній Новгород».

 Ельміра Сулейманова ( 1937) — перший омбудсмен Азербайджану.